Formula 3000 sezona 1993 je bila deveto prvenstvo Formule 3000, ki je potekalo med 3. majem in 10. oktobrom 1993.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Celoten pregled 

R10=odstopil, toda uvrščen NC=ni uvrščen R=odstopil NS=ni štartal NQ=ni se kvalificiral  DIS(6)'''=diskvalificiran po šestem mestu 

1993 v športu
1993